Popowice ist der Name folgender Orte in Polen:

 Popowice (Breslau), Stadtteil von Breslau, Woiwodschaft Niederschlesien
 Popowice (Inowrocław) (deutsch Popowitz), Ort in der Gemeinde Inowrocław, Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Popowice (Jordanów Śląski) (deutsch Pöpelwitz), Dorf in der Gemeinde Jordanów Śląski, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Popowice (Miastko) (deutsch Puppendorf), Dorf in der Gemeinde Miastko, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Popowice (Mogielnica), Dorf in der Gemeinde Mogielnica, Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien 
 Popowice (Nowogród Bobrzański) (deutsch Popowitz), Dorf in der Gemeinde Nowogród Bobrzański, Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus
 Popowice (Oksa), Dorf in der Gemeinde Oksa, Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Popowice (Pątnów), Dorf in der Gemeinde Pątnów, Powiat Wieluński, Woiwodschaft Lódz
 Popowice (Radomyśl nad Sanem), Ortsteil von Chwałowice (Radomyśl nad Sanem), Gemeinde Radomyśl nad Sanem, Powiat Stalowowolski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Popowice (Środa Śląska) (deutsch Pfaffendorf), Ortsteil von Środa Śląska, Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Popowice (Stary Sącz), Dorf in der Gemeinde Stary Sącz, Powiat Nowosądecki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Popovychi (Поповичі), Oblast Lwiw, Ukraine 

Siehe auch:
 Popovice
 Popowitz
 Popowicz
 Popovic